Niveria candidula är en snäckart som först beskrevs av Gaskoin 1836.  Niveria candidula ingår i släktet Niveria och familjen Triviidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
candidula